Cal Tomàs (Abella de la Conca), masia
 Cal Tomàs (la Baronia de Rialb), casa
 Cal Tomàs (Castellcir), masia
 Cal Tomàs de Selvanera, casa a Torrefeta i Florejacs